Ра́шкино — село, входящее в состав Масловского сельского поселения Торжокского района Тверской области.

География 
Расположено в 20 километрах от районного центра Торжок на автомобильной трассе Торжок - Осташков.

Население

Инфраструктура 
В селе Рашкино действует больница.

Русская православная церковь 

Село знаменито тем, что в этом селе находится действующая церковь - храм во имя Казанской иконы Божьей Матери с зимним приделом Николая Чудотворца. Церковь, 1811 года постройки, действовала вплоть до 1946 года, потом была закрыта и в здании храма было размещено зернохранилище. В 1996 г. храм был передан Русской Православной Церкви, Московской Патриархии (Тверская епархия).

В церкви сохранились фрески XIX века.

Здание церкви является памятником архитектуры XIX века.

Сейчас церковь восстановлена усилиями отца Александра, и проводятся службы.

Ссылки по теме 
 
 Храмы России. Церковь Иконы Божьей Матери и Николая чудотворца в Рашкино
 Русские церкви, фотосправочник-путеводитель. Казанская церковь села Рашкино.
 
 
 Рашкино. Фоторепортаж

Примечания 

Населённые пункты Торжокского района